Бугар — село у громаді Біхач, Федерація Боснія і Герцеговина.

Особи 
Бугар () — угорське прізвище.

 Бела Бугар (1958) — словацький політик угорського походження, політичний діяч угорської громади в Словаччині.
 Імріх Бугар (1955) — чехословацький легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Бугар Сергій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бугар Павло Петрович (1955) — український музикант, соліст ансамблю «Веселі музики». Заслужений артист України.

Угорські прізвища